Энтони Джеймс (Тони О) Эспозито (; ) — канадско-американский хоккеист, вратарь. В НХЛ играл с 1968 года. Карьеру закончил в 1984 году. Участник чемпионата мира 1977 в составе сборной Канады. Участник Кубка Канады 1981 в составе сборной США. Младший брат хоккейного форварда Фила Эспозито.

Одним из первых стал играть стилем бабочки, который очень популярен по сей день. Игровой номер — «35». Входит в десятку лидеров по количеству выигранных матчей среди вратарей в истории НХЛ.

У Эспозито и его жены Мэрилин были два сына Марк и Джейсон Эспозито умер 10 августа 2021 года в возрасте 78 лет от рака поджелудочной железы.

Награды и достижения 
 Кубок Стэнли 1969 в составе «Монреаль Канадиенс»
 Везина Трофи, 1970, 1972, 1974
 Колдер Мемориал Трофи, 1970
 Участник Суперсерии-72

Статистика 
 Статистика не полная

См. также 
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ
 Список вратарей НХЛ, одержавших более 300 побед

Примечания 

Хоккеисты Канады
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Хьюстон Аполло»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Обладатели Везина Трофи
Хоккейные вратари
Умершие от рака поджелудочной железы
Выпускники Мичиганского технологического университета
Президенты Ассоциации игроков НХЛ